«Vampyr» puede referirse a:

Mitología 
 Vampiro, criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos.

Cine y literatura 
 Vampyr (La bruja vampiro) (1932), película de Carl Theodor Dreyer.
 Vampyr (1921), novela del escritor alemán Hanns Heinz Ewers.
  Vampyr (2009) , novela de la escritora colombiana Carolina Andújar.

Videojuegos
 Vampyr (videojuego) (2018), videojuego de rol de acción desarrollado por Dontnod Entertainment.